Зиганшин — татарская фамилия.

Известные носители 
 Зиганшин, Абдулла Абдрахманович (1917—2015) — татарский советский учёный-агроном, преподаватель высшей школы. 
 Зиганшин, Айрат Усманович (род. 1960) — российский доктор медицинских наук.
 Зиганшин, Асхат Рахимзянович (1938—2017) — младший сержант, участник дрейфа самоходной баржи Т-36.
 Зиганшин, Ахметша (1909—1971) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Зиганшин, Ильдар Узбекович (род. 1961) — советский и российский дизайнер и фотограф.
 Зиганшин, Камиль Фарухшинович (род. 1950) — башкирский писатель.
 Зиганшин, Усман Шагиевич (1926—1992) — советский государственный и политический деятель, министр сельского хозяйства Татарской АССР.

